13-й по счёту Хоккейный Евротур 2008—2009 прошёл в Финляндии, России, Швеции и Чехии с ноября 2008 по апрель 2009.

Команды 
  Швеция Подробнее
  Чехия Подробнее
  Финляндия Подробнее
  Россия Подробнее

Кубок Карьяла 
Кубок проведён с 6 по 9 ноября 2008 года на ледовой площадке Хартвалл Арена в Финляндии, кроме вынесенного матча команд России и Швеции, который состоялся 6 ноября в Москве на ледовой площадке ЦСКА. Этот кубок является первым этапом европейского хоккейного тура.

М - матчи, В — выигрыши, ВО - выигрыши в овертайме или по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме или по буллитам, П — проигрыши, ШЗ — шайб забито, ШП — шайб пропущено, О — очки

Итоги 
 Лучший вратарь —  Йохан Холмквист
 Лучший защитник —  Петтери Нуммелин
 Лучший нападающий —  Александр Радулов
 Самый ценный игрок —  Алексей Михнов

Кубок Первого Канала 
Кубок Первого Канала был проведён с 18 по 21 декабря 2008 года на ледовой площадке Дворца Спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле; за исключением матча "Швеция — Чехия", который прошёл в шведском городе Мальмё. Этот кубок является вторым этапом европейского хоккейного тура 

М - матчи, В — выигрыши, ВО - выигрыши в овертайме или по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме или по буллитам, П — проигрыши, ШЗ — шайб забито, ШП — шайб пропущено, О — очки

Итоги 
 Лучший вратарь —  Теему Лассила
 Лучший защитник —  Петр Часлава
 Лучший нападающий —  Максим Сушинский
 Самый ценный игрок — Данис Зарипов

Хоккейные игры LG 
Хоккейные игры LG были проведены с 5 по 8 февраля 2009 года в Стокгольме (Швеция) на Globen Arena; за исключением матча "Чехия — Финляндия", который прошёл в Праге . Этот кубок является третьим этапом европейского хоккейного тура 

М - матчи, В — выигрыши, ВО - выигрыши в овертайме или по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме или по буллитам, П — проигрыши, ШЗ — шайб забито, ШП — шайб пропущено, О — очки

Итоги 
 Лучший вратарь —  Йохан Холмквист
 Лучший защитник —  Кенни Юнссон
 Лучший нападающий —  Нико Капанен

Кубок Ческа Пойиштовна
Кубок Ческа Пойиштёвна был проведён с 16 по 19 апреля 2009 года в Чехии; за исключением матча "Финляндия — Россия", который прошёл в Финляндии. Этот кубок является заключительным этапом европейского хоккейного тура

М - матчи, В — выигрыши, ВО - выигрыши в овертайме или по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме или по буллитам, П — проигрыши, ШЗ — шайб забито, ШП — шайб пропущено, О — очки

Итоги 
 Лучший вратарь —  Якуб Штепанек
 Лучший защитник —  Янне Ниинимаа
 Лучший нападающий —  Сергей Мозякин

Итоговое положение команд 
Расстановка мест после заключительного этапа:

М - матчи, В — выигрыши, ВО - выигрыши в овертайме или по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме или по буллитам, П — проигрыши, ШЗ — шайб забито, ШП — шайб пропущено, О — очки

Ссылки 
 Кубок «Карьяла»
 Кубок Первого канала
 Хоккейные игры LG

Хоккейный Евротур
2008 год в хоккее
2009 год в хоккее